Петродворцо́вый райо́н — административно-территориальная единица на юго-западе Санкт-Петербурга на южном побережье Финского залива, в 30 км от центра города.

Внутригородские муниципальные образования 
В границах Петродворцового района Санкт-Петербурга располагаются 3 внутригородских муниципальных образования, в том числе 2 города и 1 посёлок:

История 

Петергофский район образован 5 июня 1938 года в результате реорганизации городского совета в городе Петергоф в районный совет с непосредственным подчинением Ленгорсовету.

27 января 1944 года город Петергоф был переименован в город Петродворец, а район в Петродворцовый.

12 июня 1950 в состав района были переданы рабочие посёлки Володарский и Стрельна Красносельского района Ленинградской области.

16 января 1963 года рабочий поселок Володарский включён в городскую черту Ленинграда в составе Кировского района.

18 апреля 1978 года в административное подчинение Петродворцовому району из Ленинградской области был передан город Ломоносов.

В 1995 году на территории города Ломоносов образован самостоятельный Ломоносовский район Санкт-Петербурга.

2 декабря 2003 года территория Ломоносовского района была вновь включена в состав Петродворцового района.

В мае 2009 года приказом Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга в адресном классификаторе название «Петродворец» было окончательно заменено на «Петергоф». В сентябре 2009 года Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии приняла решение указывать на всех картах название Петергоф вместо Петродворца.

Население 

Данные 2002 года не учитывают население Ломоносовского района, который был присоединен к Петродворцовому в 2003 году.

Инфраструктура 

Общая протяженность дорог — 243,9 км.

Администрации района подведомственны: 20 школ (в том числе один лицей, две гимназии, одна школа-интернат), 30 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования детей. В районе 7 поликлиник (1 ведомственная, 2 для взрослых, 2 детских, 2 стоматологических), одна больница, 2 кинотеатра, 4 детских музыкальных школы, Петергофская школа искусств, детская художественная школа, Центр культуры и досуга «Стрельна», Центр технического творчества, Ломоносовский городской дом культуры, краеведческий музей, Централизованная библиотечная система Петродворцового района (7 библиотек).

На территории района расположены несколько институтов и факультетов Санкт-Петербургского государственного университета.

Экономика 
Городу Петергофу, входящему в состав Петродворцового района, 23 июля 2005 года присвоен статус наукограда России.

На территории района располагаются следующие промышленные предприятия:
 Петродворцовый часовой завод;
 61-й бронетанковый ремонтный завод;
 55-й металлообрабатывающий завод;
 Завод «Машрыбпром»;
 Птицефабрика «Красные Зори»;
 завод ООО «БСХ Бытовые Приборы» по производству холодильников и стиральных машин — дочернее предприятие концерна BSH Hausgeräte.

Достопримечательности 

Главными достопримечательностями района являются дворцово-парковые ансамбли Петергоф, Ораниенбаум и Константиновский дворец.

Примечания 

Районы, образованные в 1938 году
Появились в 1938 году в России